Уронес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос.  Занимает площадь 8 км². Население — 76 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Покровителем города считается Сантияго Апостоль.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Hurones
 Las Mijaradas
 Iglesia
 Calzada Romana

Муниципалитеты Бургоса
Города Бургоса